Переко́повка () — село, Перекоповский сельский совет, Роменский район, Сумская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5924187001. Население по переписи 2001 года составляло 1530 человек.

Является административным центром Перекоповского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Бурбино и Губское.

Географическое положение 
Село Перекоповка находится на левом берегу реки Сула, выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Москалевка, ниже по течению примыкает село Андрияшевка, на противоположном берегу — село Сурмачевка. Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра. Рядом проходят автомобильная дорога  и железная дорога, станция Перекоповка.

История 
Первые поселения располагались вдоль реки Сула. Через эти места проходил Ромодановский шлях - старинная дорога пересекающая всю Украину с севера на юг (первые упоминания 1113 года). По ней Чумаки на быках возили соль и рыбу. Еще во то время на месте современной Перекоповки стояли несколько хаток.

Основное заселение произвел Потемкин, желающий показать расцвет Малоросии, проезжающей в Крым Екатерине Второй в 1787г.. Тогда же были произведены массовые посадки деревьев, липы, вербы и др.

Экономика 
 ООО «Перекоповка».

Объекты социальной сферы 
 Детсад.
 Школа.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Филиал сбербанка.
 Отделение связи.
 Сельпо.
 Стадион.

Знаменитые земляки 
 Потебня, Андрей Афанасьевич (1838—1863) — офицер русской армии, польский повстанец.
 Шовкопляс Илья Петрович (1927—2016) — ветеран белорусского бокса, неоднократный чемпион Беларуси
 Дорошко Владимир Иванович (1949-2012), известный профсоюзный деятель Донбасса. В своей работе сумел совместить две совсем противоположные должности, часто конфликтующих между собой:председатель первичной профсоюзной организации и начальник отдела кадров этой же организации (трест "Красноармейскшахтострой").
Прохода Олег Константинович (1942-    ), учился в Перекоповской средней школе, академик Российской академии  космонавтики, доктор технических наук, профессор,член-корр.Международной академии экологии.Автор 100 изобретений, 300 научных работ. С 2002г.почетный гражданин шт.Юго-Западная Луизиана (США).

Примечания

Ссылки 
 Погода в селе